3-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин прошёл с 20 по 28 декабря 1989 года в городе Нью-Дели (Индия). В турнире приняло участие 7 сборных.

Чемпионами в 3-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победив в финале сборную Индии со счётом 2:0. Бронзовым призёром стала сборная Южной Кореи, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 1:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-7 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 1989

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте rediff.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

1989
хоккей на траве
хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
1989 год в Индии
Декабрь 1989 года